Hiei ist der Name:

 eines Berges bei Kyoto in Japan, siehe Hiei-zan
 eines Schlachtkreuzers bzw. Schlachtschiffs der Kaiserlichen Japanischen Marine, siehe Hiei (Schiff, 1912)
 eines Zerstörers der japanischen Meeresselbstverteidigungsstreitkräfte, siehe Hiei (Schiff, 1973)